Mihai-Octavian Groza (n. 28 octombrie 1991, Sebeș, Alba, România) este un istoric român, doctor în istorie, membru al Institutului de Istorie Ecleziastică „Nicolae Bocșan” din Cluj-Napoca, profesor al Liceului German Sebeș, președinte al Despărțământului ASTRA „Vasile Moga” Sebeș și director al anuarului științific „Astra Sabesiensis”.  

Este membru al Academiei Elitelor, Modelelor și Valorilor, instituție dezvoltată în jurul Multicultural Business Institute și Institutului pentru Dezvoltare Umană și Comunitară, ambele cu sediul în Cluj-Napoca. 

Opera sa este dedicată istoriei Primului Război Mondial și Marii Uniri, istoriei moderne a Transilvaniei, dar și istoriei locale, îndeosebi a orașului Sebeș. Prin volumele, studiile și articolele publicate, dar și prin temeinica pregătire academică, Mihai-Octavian Groza se înscrie în categoria tinerilor istorici, reprezentanți ai noii școli istoriografice clujene.

Biografie 
S-a născut pe 28 Octombrie în localitatea Sebeș, județul Alba. A urmat cursurile Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș, studii continuate la Facultatea de Istorie și Filosofie din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca și desăvârșite în cadrul aceleiași instituții de învățământ superior printr-un program masteral și doctoral. În anul 2022 a obținut titlul științific de doctor în istorie, calificativul „Excelent”/„Summa cum laude”, pentru o teză dedicată unirii Transilvaniei și Banatului cu Regatul României.

Mihai-Octavian Groza a activat în cadrul Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș (2018-2020), iar din anul 2021 este profesor titular al Liceului German Sebeș, catedra de istorie. În paralel, activează ca membru al Institutului de Istorie Ecleziastică „Nicolae Bocșan” din Cluj-Napoca, ca președinte al Despărțământului ASTRA „Vasile Moga” Sebeș și ca realizator de emisiuni culturale în cadrul postului de televiziune regională „Alba Carolina TV”.

Activitatea științifică 
Ca istoric, Mihai-Octavian Groza s-a aplecat asupra studierii istoriei Primului Război Mondial și Marii Uniri, istoriei moderne a Transilvaniei, dar și a istoriei locale, îndeosebi a orașului Sebeș. Relevanța materialelor publicate este dată de cele peste 350 de citări ale acestora în studii, articole de specialitate și bibliografii istorice. A colaborat la o serie de proiecte de cercetare de importanță națională, precum „O enciclopedie a Marii Uniri”, „Construind Unirea cea Mare”, „Enciclopedia reprezentanților scrisului istoric românesc” și „Enciclopedia publicațiilor istorice și culturale din România”.

Referințe critice: Mariana Moga (coordonator), Dicționar de reliefuri literare românești. Scriitori români contemporani, Adjud, Editura Armonii Culturale, 2018, pp. 53-57; Victor Spinei, Dorina N. Rusu (coordonatori), Enciclopedia reprezentanților scrisului istoric românesc, volum II (D-K), Suceava, Editura Karl A. Romstorfer a Muzeului Național al Bucovinei, 2021, pp. 377-378.

Activitatea publicistică

Volume de autor, volume coordonate, ediții critice, reeditări 
Documente privind activitatea Consiliului Național Român din Alba-Iulia, Sebeș, Editura Emma Books, 2012, 230 p. (ISBN 978-606-8378-31-2);

Senatul Militar Român Central al Ofițerilor și Soldaților din Viena (31 octombrie-27 noiembrie 1918), Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2015, 245 p. (ISBN 978-973-109-554-7);

Romanians Defending Vienna. The Romanian Central Military Senate of the Officers and Soldiers, Saarbrücken, Éditions Universitaires Européennes, 2017, 94 p. (ISBN 978-3-639-73112-5)-în colaborare cu Diana-Maria Dăian, Iuliu-Marius Morariu;

Un ierarh trasilvănean și epoca sa. Viața și activitatea episcopului Vasile Moga (1774-1845), Dej, Editura ASTRA Dej, 2018, 114 p. (ISBN 978-973-1942-54-4);

Marele Război în memorialistica românilor din Sebeș, Cluj-Napoca, Editura Argonaut/Editura Mega, 2018, 234 p. (ISBN 978-973-109-803-6/978-606-543-983-2);

Dicționar: 100 de personalități sebeșene, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2018, 128 p. (ISBN 978-973-109-829-6)-în colaborare cu Rodica Groza, Elena Damian;

Sebeșul și Marea Unire: memorii, acte și documente, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2018, 374 p. (ISBN 978-973-109-833-3)-în colaborare cu Iuliu-Marius Morariu, Gabriela-Margareta Nisipeanu, Claudia Fechete;

Construind Unirea cea Mare, volum III [coordonatori: Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Ioana-Mihaela Bonda, Ana Victoria Sima, Teodor Laurențiu Popescu], Cluj-Napoca, Editura Școala Ardeleană, 2018, 878 p. (ISBN 978-606-797-418-8)-în colaborare cu Claudia Septimia Sabău;

Hora-Centenar 2018, Sibiu, Editura ASTRA, 2019, 118 p. (ISBN 978-606-8482-39-2)-în colaborare cu Mircea-Gheorghe Dragoș;

Monografia primei școli românești din Sebeș. Un secol de învățământ secundar, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2020, 331 p. (ISBN 978-606-085-004-4)-în colaborare cu Rodica Groza (co-autor), Elena Damian, Sanda Negrea, Elena Roșca, Ionela Coltor, Anca Cornelia Tiurean, Mihaela Kloss-Ilea (colaboratori);

Editor, colaborări la volume 
Sebastian Stanca, Contribuția preoțimii române din Ardeal la Războiul pentru Întregirea neamului (1916-1919), ediție, studiu introductiv, note și indici de Mihai-Octavian Groza și Mircea-Gheorghe Abrudan, Deva/Cluj-Napoca, Editura Episcopiei Devei și Hunedoarei/Editura Argonaut, 2015, 314 p. (ISBN 978-606-8692-14-2);

Sebastian Stanca (1878-1947). Un cleric cărturar din Sebeșul de altădată, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2016, p. 234 (ISBN 978-973-109-696-4)-în colaborare cu Gabriela-Margareta Nisipeanu, Iuliu-Marius Morariu;

Ilie Stricatu, Pe cărările destinului. Romanul unei vieți trăite (1914-1918), ediție, studiu introductiv, note și indici de Mihai-Octavian Groza, Gabriela-Margareta Nisipeanu, Iuliu-Marius Morariu, Cluj-Napoca, Editura Argonaut/Editura Mega, 2017, 196 p. (ISBN 978-973-109-582-0/978-606-543-855-2);

Historia magistra vitae. Noi teme pe agenda de cercetare. Lucrările Conferinței Naționale Cluj-Napoca, 8-9 aprilie 2016, Cluj-Napoca, Editura Argonaut/Editura Mega, 2017, 453 p. (ISBN 978-973-109-758-9/978-606-543-973-3)-în colaborare cu Gabriela-Margareta Nisipeanu, Andrei Păvălean, Diana-Maria Dăian, Daniela-Maria Stanciu;

Astra Sabesiensis, supliment număr 1, „Un episcop și epoca sa. Vasile Moga (1774-1845)”, 2017 (ISSN 2457-8150)-în colaborare cu Diana-Maria Dăian, Mircea-Gheorghe Abrudan;

Istoria ca mod de viață. In honorem profesor Ana Filip, Cluj-Napoca/Sibiu, Editura Napoca Star/Editura Asociațiunii ASTRA, 2018, 289 p. (ISBN 978-606-690-624-1/978-606-8482-31-6)-în colaborare cu Maxim (Iuliu-Marius) Morariu, Romana Fetti;

Eruditio et Pietas. In honorem Gheorghe Crișan la împlinirea vârstei de 70 de ani, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2018, 198 p. (ISBN 978-973-109-832-6)-în colaborare cu Iuliu-Marius Morariu, Gabriela-Margareta Nisipeanu;

Viața urbană în perioada comunistă [autori: Flaviu-Cristian Mărcău, Sorin Purec, editori: Flavius-Cristina Mărcău, Iuliu-Marius Morariu, Mihai-Octavian Groza, Costina Sfinteș], Târgu-Jiu, Editura Academica Brâncuși, 2020, 319 p. (ISBN 978-973-144-962-3);

Volumelor amintite li se adaugă peste 200 de articole și studii de specialitate, articole de popularizare, cronici, recenzii, note de lectură, prefețe publicate în țară sau străinătate, în limba română sau în limba engleză, germană și italiană. Mihai-Octavian Groza este director al anuarului „Astra Sabesiensis”, membru în colegiul de redacție al revistelor „Astra Salvensis” și „Sebeșul Povestit”; pentru anumite perioade de timp a făcut parte și din redacțiile publicațiilor „Caietele Blaga” (2019-2020), „Pașii Profetului” (2019-2020) și „Sebeșul” (2018-2020). A colaborat și colaborează cu publicații precum: „Apulum. Acta Musei Apulensis” (Alba-Iulia), „Îndrumător Pastoral” (Alba-Iulia), „Altarul Reîntregirii” (Alba-Iulia), „Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis” (Sebeș), „Îndrumător Bisericesc” (Sibiu) „Sargetia. Acta Musei Devensis” (Deva), „Analele Aradului” (Arad), „Analele Banatului” (Timișoara), „Revista Istorică” (București), „Revue Roumaine d’Histoire” (București), „Sentenția” (Târgu-Jiu), „Anuarul Institutului de Istorie Națională „George Barițiu” din Cluj-Napoca” (Cluj-Napoca), „Journal of Church History” (Cluj-Napoca), „Tabor” (Cluj-Napoca), „Studium” (Galați) etc.

Implicarea socială 
O latură mai puțin cunoscută a istoricului Mihai-Octavian Groza este aceea a implicării sociale (pe plan local, regional sau național), în calitate de președinte al asociației culturale Despărțământul ASTRA „Vasile Moga” Sebeș. Din această postură, în anul 2015, alături de istoricii Diana-Maria Dăian și Andrei Păvălean, a organizat campania intitulată „O carte pentru Craiul Munților”, a cărei finalitate practică a fost îmbogățirea fondului de carte „Avram Iancu” din cadrul Complexului Muzeal din comuna Avram Iancu, județul Alba.

Din aceeași calitate, s-a implicat activ în organizarea taberelor de cultură și civilizație românească „Acasă la Noi”, proiect care a implicat o campanie de strângere de fonduri, găzduirea unui grup de elevi din Republica Moldova timp de o săptămână, organizarea unor programe și activități speciale, organizarea unor spectacole tematice etc. În anul 2015, respectiv anul 2017, la Sebeș, au fost găzduite două grupuri de elevi din orașul Anenii Noi, respectiv Strășeni.

Alături de profesoara Ana Filip și de istoricul și teologul Maxim (Iuliu-Marius) Morariu a inițiat proiectul „Premiile ASTREI”, oferite în fiecare an absolvenților Școlii „Tiberiu Morariu” din Salva, județul Bistrița-Năsăud. De asemenea, din anul 2019, a instituit premiul special „Mihai-Octavian Groza”, premiu oferit anual școlarilor pasionați de istorie din orașul Sebeș.

Premii și distincții 
Distincția „Student bursier al Uniunii Studenților din România”, conferită de Uniunea Studenților din România, 2016;

Premiul al II-lea al Arhivelor Naționale ale României în cadrul „Premiilor Arhivelor Naționale”, ediția a VIII-a, 2017;

Premiul a III-lea al Arhivelor Naționale ale României în cadrul „Premiilor Arhivelor Naționale”, ediția a IX-a, 2018;

Placheta omagială „100 de ani de existență a creștinilor baptiști în Sebeș”, conferită de Biserica Creștină Baptistă „Betel” Sebeș;

Medalia omagială „Episcopul Elie Miron Cristea (1910-1919). Făuritor al Marii Uniri”, conferită de Episcopia Ortodoxă Română a Caransebeșului, 2018;

Premiul de Excelență, conferit de Radio/TV Unirea din Wiener Neustadt (Austria), 2019;

Medalia de Excelență, conferită de Societatea „Românca”/„Românca” Society Londra (Regatul Unit al Marii Britanii), 2020;

Note

Vezi și 
https://www.youtube.com/channel/UCthYURFUVEcEFzAR72CZkqw

https://www.facebook.com/mihaioctaviangrozaofficial/

Legături externe
 http://histecclesiarum.institute.ubbcluj.ro/CV/Mihai-Octavian-Groza_CV.pdf

Nașteri în 1991
Istorici români